Mondreville kan syfta på:
 Mondreville, Seine-et-Marne
 Mondreville, Yvelines